Одесский историко-краеведческий музей
 Дом Е. Г. Новикова (Ижевск)